Hochkarspitze heißen: 

 Hochkarspitze (Verwall), 2836 m, Hauptgipfel der Rendlgruppe, Tirol
 Hochkarspitze (Karwendel), 2482 m, an der Grenze zwischen Bayern und Tirol